Иностранный член (академик) Академии наук КНР (Foreign Member of Chinese Academy of Sciences) — вид членства и звание Китайской академии наук, введённое в статут академии в 1994 году в дополнение к статусу действительного члена (member) — высшему учёному званию Китая — для оказания почести учёным с иностранным гражданством, в том числе, сменившим гражданство учёным китайского происхождения. Иностранные члены выбираются из иностранных учёных, обладающих высокой международной научной репутацией и внесших большой вклад в развитие науки и технологий в Китае.

Как и действительные, иностранные члены избираются раз в два года. Кандидатов в иностранные члены могут выдвигать только действительные члены младше 80 лет (не переведённые в статус эмерит-членов/senior members), не более одной кандидатуры от члена на каждые выборы. Кандидатуры включаются в голосование при их выдвижении/поддержке не менее, чем 5 членами, и обретают статус при голосовании не менее половины действующих членов и получении не менее 2/3 голосов «за». Избранные иностранные члены имеют право вносить предложения по развитию науки и технологии или работе академических отделений академии, а также участвовать по приглашению в соответствующих их специальности собраниях и мероприятиях отделений академии (сами иностранные члены не распределяются формально по отделениям), однако не имеют прав вносить кандидатуры и голосовать на выборах академии. При получении же иностранными членом гражданства КНР, они автоматически получают статус действительных членов со всеми сопутствующими правами и обязанностями.

Последними на момент обновления списка были выборы членов академии  2019 и 2021 года.

Список иностранных членов 
Таблица сортируется по всем колонкам (по дате рождения — в порядке приоритета год-месяц-день), сортировка по умолчанию — по отделениям и алфавитному порядку фамилий и имён внутри них.
(страна по умолчанию — согласно базе КАН, при отсутствии там таких сведений — по другим источникам)

Статистика иностранных членов КАН 
Количество действующих (живых) иностранных членов КАН на март 2019 года — 88 человек. Большая часть иностранных членов, около 59 % — представители США, на втором месте, с большим отрывом — учёные Великобритании и Франции, на третьем — Германии. Значительную долю, около 40 %, из иностранных членов разных стран составляют учёные китайского происхождения (этнические китайцы либо родившиеся на территории Китая).

Российская наука представлена среди иностранных членов АН КНР Валерием Григорьевичем Бондуром, Гелием Александровичем Жеребцовым и Александром Михайловичем Сергеевым, республики бывшего СССР в целом — Шавкатом Салиховым (Узбекистан) и Муратом Журиновым (Казахстан). 

25 % действующих иностранных членов на октябрь 2017 года — старше 80 лет. Более подробно распределение по возрастам показано на гистограмме:

Старейшему из иностранных членов, химику Рудольфу Маркусу, на февраль 2020 года исполнилось 96 лет; самый молодой иностранный член КАН — оптик Чжуан Сяовэй, родившаяся в январе 1972 года (48 лет).

Примечания